Дивину () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический  микрорегион Муриаэ. Население составляет 19 922 человека на 2006 год. Занимает площадь 338,716 км². Плотность населения — 58,8 чел./км².

Праздник города — 25 января.

История 
Город основан 25 января 1939 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 56.889.990,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.957,94 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,692 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс